Габриэль Эмиль Бертран (17 мая 1867, Париж — 20 июня 1962, там же) — французский фармаколог, биохимик и бактериолог. Ввёл в биохимию термин «оксидазы» и концепцию микроэлементов.

Лакказы, полифенолоксидазы и ферменты урушиола, полученные из лакового дерева, были впервые изучены Бертраном в 1894 году. В 1904 году получил степень доктора философии за исследование о получении красителей бразилина и гематоксилина. Затем он перешёл в Институт Пастера в Париже, где изучал органические основания и аминокислоты. С 22 апреля 1915 года был советником военного министра по вопросам химического оружия, занимался изучением отравляющих газов, позже изучал яды змей.  c 06.12.1924, сельскохозяйственной академии в 1926 году и Медицинской академии в 1931 году. В 1934 году стал командором Ордена Почётного легиона, несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию по химии. С 1920 года Президент химического общества Франции

Примечания

Ссылки 
 Биография (англ.)

Биологи Франции
Фармакологи Франции
Командоры ордена Почётного легиона
Иностранные члены АН СССР
Сотрудники Института Пастера
Члены Парижской медицинской академии
Члены Французской академии наук